Une fashion victim, victime de la mode.
 Fashion victime, comédie américaine Sweet Home Alabama (2002).
 Fashion Victim, chanson de Lorie (2006).

Homonymie de titre